Die Abkürzung FVG steht für:
 Finanzverwaltungsgesetz
 Fremdenverkehrsgesellschaft
 Funktionsverbgefüge
 ICAO-Code der ehemaligen belgischen Fluggesellschaft VG Airlines

Die Abkürzung FVg steht für:
 Freisinnige Vereinigung 

Die Abkürzung FvG steht für:
 Günter Freiherr von Gravenreuth 

Abkürzung